Lava, vulkanisch gesteente
 Lava (2014), een korte animatiefilm van Pixar
 Lava (televisieprogramma), een tv-programma uit 1989-1990
 Lava (Malonno), een plaats (frazione) in Italië
 Lava (België), een gehucht bij Eben-Emael in België
 Lava (Belgisch tijdschrift), Belgisch marxistisch tijdschrift
 Lava (Nederlands tijdschrift), ledenmagazine van de Nederlandse Jongse Socialisten
 een rivier in de Russische oblast Kaliningrad, zie Łyna (Russisch: Лава Lava)